Termin  ima više značenja.

 UDP-galaktopiranozna mutaza, enzim
 Univerzalni grafički modul, standard za povezivanje grafičkih karti sa računarskim sistemima